Južnoameričko prvenstvo u nogometu 1920. bilo je četvrto izdanje ovog natjecanja. Održano je Valparaísu, na Estadio Valparaíso Sporting Club. Branitelj naslova je bio Brazil.

Turnir 

1. kolo, 11. i 12. rujna

2. kolo, 18. i 20. rujna

3. kolo, 25. rujna i 3. listopada

Južnoamerička prvenstva u nogometu
Međunarodna nogometna natjecanja u Čileu